Sumba ist

 ein Ort auf den Färöern, siehe Sumba (Färöer)
 eine Heuschrecken-Gattung, siehe Sumba (Gattung)
 eine Insel Indonesiens, siehe Sumba (Indonesien)
 eine Gemeinde im angolanischen Kreis Soyo, siehe Sumba (Angola)

Siehe auch:
 Zumba